Ngwato peut désigner :
 les Ngwato, une population du Botswana
 le ngwato, un dialecte du tswana